Irving Rolando Avalos Gonzalez (Tepic,Nayarit,14 de marzo de 1991)Es un futbolista 
mexicano que juega de la posición de medio con el dorsal 21
,milita actualmente en el Fútbol Club Juárez.

Carrera
Se desempeña normalmente por su buen gambeteo y su facilidad de meter goles.
su debut con el primer equipo fue el 6 de enero de 2013,partido en que se enfrentaban
Chivas 1-1 Toluca.

{| class="wikitable"
|-
! Club!! País !! Año
|-
| 
Vaqueros de Ixtlan
 || 
México
 || 2010-2011
|-
| 
Club Deportivo Guadalajara
 || 
México
 || 2011
|-
| 
Coras Tepic
||
México
|| 2012

Futbolistas de México